Vanna bezeichnet:

 eine kroatische Popsängerin, siehe Vanna
 eine norwegische Insel, siehe Vanna (Insel)
 eine Post-Hardcore-/Metalcore-Band aus Boston, siehe Vanna (Band)
 einen Vorname, siehe Vanna (Vorname)

Siehe auch

 Vana